Voor deelname aan de eindronde van de Afrika Cup 1994, het CAF kampioenschap voor nationale voetbalelftallen, in Tunesië moesten de landen, behalve Tunesië (als gastland) en Ivoorkust (als titelverdediger) die automatisch waren geplaatst voor de eindronde, zich kwalificeren. Zevenendertig landen schreven zich in zich in voor de kwalificatie.

De kwalificatiewedstrijden werden in groepen gespeeld, waarbij elk land een thuis- en uitwedstrijd tegen de groepsgenoten speelde. Vier landen speelden een voorronde, de twee winnaars plaatsten zich voor de groepsfase. Er waren acht groepen; vier groepen (Groep 1,2,3 en 7) met vier landen (waarvan de groepswinnaar zich plaatste) en twee groepen (Groep 3 en 5) van vijf landen en één groep (Groep 8) met zes landen (waarbij de eerste twee landen zich plaatsten).

Voorronde

 Lesotho won met 4–0 over 2 wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi (groep 4).

Guinee-Bissau won met 4–1 over 2 wedstrijden en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi (groep 3).

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Geannuleerde wedstrijden

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Finale

Geannuleerde wedstrijden

Groep 7

Groep 8

Gekwalificeerde landen 

1994 (kwalificatie)
Voetbal in 1992
Voetbal in 1993